Карл Беньямин Герман фон Розенберг (, 1817—1888) — немецкий ,  и , , .

Краткая биография 
В конце 1839 года поступил на голландскую службу и вскоре отбыл из Европы в голландскую Ост-Индию, где начал работать военным топографом.

С 1840 по 1856 год Розенберг занимался ическими работами на Суматре и соседних островах. Затем он перешёл с военной службы на гражданскую и работал в качестве а и а на Молуккских островах и в западной (голландской) части Новой Гвинеи.

С начала 1860-х годов Розенберг собирал образцы растений и животных (особенно птиц) для Германа Шлегеля и его Лейденского музея естественной истории.

В 1871 году Розенберг вышел в отставку и вернулся в Европу, после чего подготовил и опубликовал несколько книг и статей о своей работе в Ост-Индии. В них он писал о географии и зоологии Суматры, Сулавеси, Новой Гвинеи и Молуккских островов, а также об обычиях и языках народов, населяющих эти острова. Иллюстрации для этих книг были выполнены на основе рисунков автора.

Библиография 
 Reistochten in de Afdeeling Gorontalo, gedaan op last der Nederlandsch Indische Regering. — Амстердам, 1865.
 Reis naar de Zuidoostereilanden. — 1867.
 Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870. — Гаага, 1875.
 Der Malayische Archipel. — Лейпциг, 1878.

Примечания

Ссылки 
 

Биологи XIX века